Лигуори () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лигуори, Альфонсо Мария де (1696—1787) — католический епископ, теолог.
 Лигуори, Франческо (род. 1946) — итальянский футболист, игравший на позиции полузащитника.